Aceasta este o listă Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și ucraineană, cu transliterarea internațională propusă de Shevelov 1993.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”)
 versiunea redusă de 100 de cuvinte

Lista aceasta nu trebuie considerată un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu limba.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista

Observații 

 Cuvintele scrise cu aldine se găsesc și în lista de 100 de cuvinte.
 În unele celule sunt două sau mai multe cuvinte, deoarece cuvintelor cu aceleași numere din lista limbii engleze le corespund două sau mai multe cuvinte românești, respectiv ucrainene.
 Cuvintele plasate unul sub altul în aceeași celulă corespund cuvintelor care apar la fel în coloanele alăturate.
 Substantivele și adjectivele apar la forma lor de bază, cea de nominativ masculin singular.
 Pronumele apar cu formele de gen pe care le au: masculin (m.), neutru (n.) și feminin.

Bibliografie 

 Conlang Atlas of Language Structures (CALSβ) (accesat la )
 Dicționare ale limbii ucrainene Lexilogos (accesat la )
  Shevelov, George Y., Ukrainian (Limba ucraineană), Comrie, Bernard și Corbett, Greville G. (coord.), The Slavonic Languages (Limbile slave), Londra – New York, Routledge, col. Language family descriptions, 1993, ISBN 0-415-04755-2, p. 947-998

Vezi și 

 Limba ucraineană
 Listă Swadesh

Limba ucraineană
Liste Swadesh